Боговін Віталій Вікторович (1969) — український підприємець в аграрній сфері, очільник Запорізької ОДА
 Боговін Анатолій Власович (1931) — український біолог-ботанік, доктор сільськогосподарських наук, лауреат премії АН УРСР

Українські прізвища